VM i curling 2009 henviser til flere forskellige artikler:
VM i curling 2009 (kvinder)
VM i curling 2009 (mænd)
VM i curling 2009 (mixed double)
Junior-VM i curling 2009

2009